

Афонино — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Афонино — село, Зоринський район, Алтайський край